Hazlehurst (Geórgia)
Hazlehurst (Mississippi)

Desambiguações de topônimos